M54 peut faire référence à :

Sciences 
Astronomie
 M54 un amas golbulaire;

Médecine
 Dorsalgies, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute britannique M54 reliant Wolverhampton à Telford ;
  Autoroute russe M54, ancien nom de la route régionale R257.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres